A görög romanizációja a görög ábécével írt görög nyelvű szövegek átírása a latin ábécére. Erre több különböző módszer létezik. Az átírás függően attól, hogy a forrásszöveg ó- vagy modern görög nyelvű; vagy fonetikus, esetleg grafémikus átírásra van szükségünk.

Ismertebb átírások

Források 

 Atiras
Abeceatiras
Átírás